Monteverdi ima više značenja:
 Monteverdi, Grosseto
 Monteverdi, Vicenza